CT ou ct peut désigner :

des unités de mesure :
 carat (ct), une unité de masse utilisée pour les gemmes
 centimes (ct)
en communication :
 CT désigne Cameroon Tribune, organe de presse public et quotidien national bilingue du Cameroun.
 CT peut également désigner Communication Téléphonique.

en sciences :
 En télécommunication, CT signifie centre de transit. C'est un équipement de concentration et routage d'appels.
 Ct est un langage de programmation développé par Intel, dans le but de faciliter le développement de logiciel multithreadés.
 En médecine et en biologie, CT veut dire coupe transversale
 CT-scan, ou computed tomography (par exemple en neuroanatomie, le CAT scan)

Abréviations ou sigles divers :
 chimiotype, en chimie organique
 conseiller technique
 
 Cantique des cantiques (Ct)
 République centrafricaine, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2
 Connecticut, selon la liste des codes des États des États-Unis, selon les symboles postaux et la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays). (voir ISO 3166-2:US)
 Contre-terrorisme, l'ensemble des tactiques et stratégies de défense et de sécurité que les gouvernements, les militaires et d'autres groupes adoptent pour combattre le terrorisme
 Contrôle technique, un examen ayant pour but de vérifier l'état d'un véhicule dans le milieu automobile
 Certificat de Trésorerie
 capsule technique, objet récurrent dans les jeux vidéo pokémon
 Ceská Televize, groupe de télévision public de la République tchèque
 comité technique, dans la fonction publique française

 Chef de troupe, fonction scoute désignant le responsable d'une troupe de scouts
 Ct, ou CT, une notation abrégée désignant un « cycle-seuil » (en anglais : threshold cycle), c’est-à-dire une valeur mesurée durant une analyse PCR quantitative
 haplogroupe CT
 c't, magazine allemand consacré à l’informatique

Code